Nothing but Trouble (1918) - film uit 1918
 Nothing but Trouble (1944) - film uit 1944
 Nothing But Trouble (1991) - film uit 1991